Чистопіль (Нікопольський район)
 Чистопіль (П'ятихатський район)

Див. також 
 Чистополь — районний центр Республіки Татарстан